Das Knoxville Challenger 2011 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 13. November 2011 in Knoxville, Tennessee stattfand. Es war als Teil der ATP Challenger Tour 2011 die achte Auflage des Turniers und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es für das Einzelturnier eine Qualifikationsrunde, in der aus 16 Teilnehmern vier Startplätze vergeben wurden. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 50.000 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der US-Amerikaner Jesse Levine, der durch eine Special-Exempt-Entscheidung der Turnierleitung aufgrund seiner Finalteilnahme im direkt vor dem Knoxville Challenger stattfindenden Virginia National Bank Men’s Pro Championship 2011 in Charlottesville nicht an der Qualifikation teilnehmen konnte. Er gewann im rein amerikanischen Finale gegen den Qualifikanten Brian Baker in zwei Sätzen. Es war Levines vierter Einzeltitel auf Challenger-Ebene und sein erster Titel der Saison. Vorjahressieger Kei Nishikori trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Die Doppelkonkurrenz gewannen die Wildcard-Besitzer Steve Johnson und Austin Krajicek aus den USA. Sie bezwangen im Finale die ungesetzte Paarung bestehend aus Adam Hubble und Frederik Nielsen im Match-Tie-Break. Die Titelverteidiger Rik De Voest und Izak van der Merwe aus Südafrika scheiterten im Viertelfinale an den späteren Turniersiegern. Es war für beide der jeweils erste Doppeltitel ihrer Karriere auf der ATP Challenger Tour.

Im Vorfeld des Doppelkonkurrenz wurden die an Position vier gesetzten Harri Heliövaara und Denys Moltschanow von der Teilnahme ausgeschlossen. Grund hierfür war die vorhergehende Disqualifikation von Moltschanow in dessen Erstrundenspiel im Einzel, bei dem er mit seinem Schläger einen Balljungen traf.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 89 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 79 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 91 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Knoxville (Tennessee)